Mellangrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skallogrynnan och Mellangrynnan, Karleby, Österbotten, 
 Mellangrynnan, Vörå, Österbotten, 
 Mellangrynnan, Korsholm, Österbotten,

Se även
Mellangrund
Mellangrundet

Robotskapade Finlandförgreningar